Alfred Proksch ist der Name folgender Personen:

*Alfred Proksch (Politiker) (1891–1981), österreichischer Politiker (NSDAP)
Alfred Proksch (Grafiker) (1908–2011), österreichischer Grafiker und Leichtathlet